Союз семи племён — обозначение, встречаемое в описании многих народов мира.

 Древневенгерская конфедерация племён
 Союз семи башкирских племён
 Союз семи славянских племён
 Лакота (народ) — союз семи индейских племён
 Жеты ру — союз семи казахских племён